Диони́сий ( посвящённый Дионису) — мужское имя греческого происхождения.

В Древнем мире 
 Дионисий — царь одного из индо-греческих царств в Пенджабе.
 Дионисий Галикарнасский — древнегреческий историк и ритор второй половины I века до н. э.
 Дионисий Гераклейский — тиран Гераклеи Понтийской.
 Дионисий Гераклейский — философ-стоик, впоследствии киренаик.
 Дионисий Киренский — философ-стоик и математик.
 Дионисий Милетский — логограф первой половины 500 г. до н. э.
 Дионисий Младший — сиракузский тиран, сын Дионисия Старшего.
 Дионисий Периегет (II век) — древнегреческий географ из Александрии.
 Дионисий Старший — сиракузский тиран.
 Дионисий Фокейский — древнегреческий полководец, командующий флотом ионийцев в битве при Ладе.
 Дионисий Фракийский — греческий грамматик из Александрии, ученик Аристарха.
 Флавий Дионисий — римский политический деятель первой половины IV века.

Религиозные деятели

Патриархи Константинопольские 
 Дионисий I Мудрый (до 1410— 1492) — святой святитель, патриарх Константинопольский (1467—1471 и 1488—1490).
 Дионисий II (патриарх Константинопольский) (ум. 1555/56) — патриарх Константинопольский (1546—1555).
 Дионисий III (Вардалис) — патриарх Константинопольский (1662—1665).
 Дионисий IV — патриарх Константинопольский (1671—1673; 1676—1679; 1682—1684; 1686—1687 и 1693—1694).
 Дионисий V (1820—1891) — патриарх Константинопольский (1887—1891).

Известные только по имени 
 Дионисий (иконописец) (ок. 1440— 1502) — один из крупнейших иконописцев Древней Руси.
 Дионисий (настоятель Саввино-Сторожевского монастыря) (ум. ок. 1493) — игумен Саввино-Сторожевского монастыря, иконописец. Иногда отождествляется с более известным иконописцем Дионисем (см. выше). 
 Дионисий (митрополит Варшавский) (1876—1960) — первый предстоятель Польской православной церкви, духовный писатель.
 Дионисий (митрополит Киевский) — митрополит (1383—1385) Киевский и всея Руси, в Москве.
 Дионисий (митрополит Московский) — митрополит (XVI век) Московский и всея Руси.
 Дионисий (папа римский) (?—268) — святой епископ Рима с 22 июля 259 по 26 декабря 268 года.

Известные по имени и уточняющему прозвищу 
 Дионисий Александрийский (ум. 265) — епископ Александрии, почитается в лике святых как священномученик.
 Дионисий Александрийский (мученик) (ум. 249—251) — святой мученик, погиб в числе 13 мучеников, память 6/19 сентября.
 Дионисий Ареопагит — греческий христианский мыслитель, святой. В западной церкви нередко отождествлялся с Дионисием Парижским.
 Псевдо-Дионисий Ареопагит — неизвестный автор сборника (корпуса) богословских сочинений на греческом языке, в средние века получившего название «Ареопагитик».
 Дионисий Афонский — греческий святой преподобный (ктитор Дионисиата — Афонского монастыря в честь святого Иоанна Крестителя; память празднуется 25 июня/8 июля).
 Дионисий Балабан (ум. 1663) — епископ Киевской митрополии Константинопольской православной церкви, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Дионисий Валаамский — святой преподобномученик, память 5 марта и в Соборе Валаамских святых.
 Дионисий Ватопедский (ум. 1822) — инок, святой преподобномученик, память 31 июля и в Соборе Афонских преподобных, канонизирован в 2007 году.
 Дионисий Византийский (ум. ок. 270— 275) — святой мученик (Память празднуется з/22 июня, 19 января/2 февраля).
 Дионисий Глушицкий — русский преподобный святой, иконописец.
 Дионисий Грек (Ростовский; ум. 1425) — епископ, святой Русской церкви, архиепископ Ростовский и Ярославский.
 Дионисий Грек (Ивирит, Святогорец; ум. 1672) — активный участник церковной реформы патриарха Никона, архимандрит на Афоне и в Москве.
 Дионисий Дохиарский (Афонский) — греческий святой, преподобномученик, монах, пострадал от турок 1 ноября 1520 года с преподобномучениками Иаковом и иеродиаконом Иаковом, память 1/14 ноября.
 Дионисий Закинфский (1546—1624) — святой Греческой православной церкви, покровитель острова Закинф.
 Дионисий Звенигородский (ум. 1538) — монах Иосифо-Волоцкого Успенского монастыря, постриженник преподобного Иосифа Волоцкого.
 Дионисий Кассий Лонгин (213—273) — греческий философ и ритор; неоплатоник III века.
 Дионисий Коринфский (II век) — епископ Коринфа, христианский писатель.
 Дионисий Коринфский мученик — два святых мученика, пострадавших вместе со святым Кодратом и другими мучениками в Коринфе.
 Дионисий Малый (VI век) — святой Румынской православной церкви, римский священник, ввёдший летоисчисление Anno Domini (до Рождества Христова и от Рождества Христова).
 Дионисий Медиоланский — епископ Милана с 349 по 355 год, причислен к лику святых в католической и православной церквях.
 Дионисий Обнорский — русский преподобномученик, святой XVI века.
  (Филофеевский) — греческий святой преподобный (XVI век, память празднуется 24 января/6 февраля).
 Дионисий Парижский (III век; французский термин «» обычно относится к этому святому) — священномученик, первый епископ Парижский. В западной традиции считается одним Четырнадцати святых помощников и часто отождествляется со святым Дионисием Ареопагитом. Его именем названо аббатство Сен-Дени — усыпальница французских королей. 
 Дионисий Петавий (1583—1652) — кардинал, французский католический богослов и историк, писатель и поэт, учёный-иезуит, один из основоположников современной хронологии.
 Дионисий Печерский — иеромонах, затворник, преподобный, святой Русской церкви.
 Дионисий Полоцкий — епископ Полоцкий, постриженник Киево-Печерской лавры, местночтимый святой Русской церкви.
 Дионисий Радонежский (Зобниновский) — архимандрит Троице-Сергиева монастыря, святой Русской церкви, активный участник Первого и Второго ополчения в эпоху Смуты.
 Дионисий Ритор — греческий святой преподобный, основатель Малого скита святой Анны на горе Афон (+ 1606, память празднуется 9/22 июля).
 Диони́сий Слободско́й (1886—1937) — иерей Русской православной церкви, священномученик, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Дионисий Сольвычегодский — игумен Сольвычегодского монастыря, XVI век.
 Дионисий Философ — греческий епископ, возглавивший два восстания против Османской империи в XVII веке.
 Дионисий Фурноаграфиот (Дионисий из Фурны) — иеромонах, иконописец, составитель ерминии начала XVIII века.
 Дионисий Эфесский — христианский святой мученик, один из Семи спящих отроков Эфесских.

Монашествующие и архиереи Нового и Новейшего времени 
 Дионисий (Алфёров) (род. 1961) — временно запрещённый в служении епископ неканонической РПЦЗ (А) под омофором митрополита Агафангела (Пашковского) с титулом епископ Новгородский и Тверской.
 Дионисий (Байрактарис) (1927—2011) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Хиосский, Псарийский и Инусский.
 Дионисий (Дьяченко) (1882—1967) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сан-Францисский и Калифорнийский.
 Дионисий (Жабокрицкий) (ок. 1652—1715) — епископ Украинской грекокатолической церкви, епископ Луцкий (с 1702).
 Дионисий (Илиевич) (1838—1894) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Зворникско-Тузланский.
 Дионисий (Кирацос) (1923—2005) — епископ Элладской православной церкви (и формально Константинопольского патриархата), митрополит Драмский (1965—2005).
 Дионисий (Константинов) (род. 1960) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Шепетовский и Славутский.
 Дионисий (Лукин) (1911—1976) — епископ Русской православной церкви, епископ Роттердамский, викарий Брюссельской епархии.
 Дионисий (Миливоевич) (1898—1979) — епископ Сербской православной церкви, епископ Американско-Канадский.
 Дионисий (Пантелич) (род. 1932) — архимандрит Сербской православной церкви, игумен монастыря Липовац.
 Дионисий (Петрович) (1858—1900) — епископ Карловацкой митрополии Сербской православной церкви, митрополит Рашско-Призренский.
 Дионисий (Пиррос) (ок. 1774—1853) — деятель новогреческого Просвещения, архимандрит.
 Дионисий (Помаков) (1837—1875) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский.
 
 Дионисий (Порубай) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Воскресенский.
 Дионисий (Прозоровский) (1870—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский и Таганрогский.
 Дионисий (Псиахас) (1916—2008) — епископ Константинопольской православной церкви; с 1970 по 2003 годы — митрополит Новозеландский, ипертим и экзарх Океании.
 Дионисий (Сакатис) (1946—2021) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Синадский.
 Дионисий (Сосновский) (1859—1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Измаильский, викарий Кишинёвской епархии.
 Дионисий (Ушаков) (ум. 1721) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вятский и Великопермский.
 Дионисий (Хадживасилиу) (1929—2012) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Леонтопольский, ипертим и экзарх Второй Августамники и Красного моря.
 Дионисий (Хитров) (1818—1896) — епископ Русской православной церкви, миссионер, переводчик Священного Писания.
 Дионисий (Цветаев) (1776—1846) — священнослужитель Русской православной церкви, епископ Пермский и Екатеринбургский.
 Дионисий (Шишигин) (1952—2017) — архимандрит Русской православной церкви, благочинный храмов Богоявленского округа города Москвы.

Прочее 
 Дионисий — кратер на видимой стороне Луны.
 Дионисий — памятные монеты Банка России, посвящённые иконописцу Дионисию.
 Дионисия сотоварищи — мученики Африканские.

См. также 
 Дионис — древнегреческий бог вина.
 Дионисии — одно из основных празднеств в Древней Греции.
 Денис — современная производная форма имени Дионисий.
 Денеш — венгерская форма имени Дионисий.

Примечания